2-й чемпионат СССР по хоккею с мячом прошёл спустя 14 лет после первого. Все его матчи состоялись в Ленинграде с 4 по 14 февраля 1950 года. Чемпионом СССР стала команда ОДО (Свердловск).

Матчи проводились в два этапа. Сначала 16 команд провели в четырёх подгруппах однокруговые предварительные турниры. На втором этапе команды, занявшие первые места в своих группах, оспорили чемпионский титул, занявшие вторые места — сыграли в турнире за 5—8 места, ставшие третьими — разыграли 9—12 позиции, а аутсайдеры групп первого этапа сошлись в борьбе за 13—16 места. Как и на первом этапе, матчи проходили по круговой системе.

Всего в чемпионате сыграно 48 матчей (результаты двух из них были аннулированы), в них забито 177 мячей.

Команда-победительница всесоюзного первенства впервые была награждена специальным переходящим призом, который был учреждён Спорткомитетом СССР (в первом чемпионате СССР клуб-чемпион получил специальный приз имени X съезда ВЛКСМ). Игрокам команд, занявших первое, второе и третье места вручались дипломы I, II и III степени соответственно.

Участники 
  
По результатам соревнований в городах и республиках к участию в первенстве были допущены пять команд от РСФСР, по две от Украинской ССР, Ленинграда и Москвы и по одной от Белорусской, Казахской, Карело-Финской, Латвийской и Эстонской ССР. Представитель Казахской ССР «Пищевик» (Петропавловск) отказался от участия в чемпионате, и на его место в первую подгруппу из четвертой было переведено казанское «Динамо». Место казанского клуба в четвёртой подгруппе занял гатчинский «Спартак».

Предварительные игры 

 Результаты матчей «Спартак» (Гатчина) — «Спартак» (Москва) (1:0) и «Спартак» (Гатчина) — КБФ (5:1) аннулированы за участие в них трёх неоформленных игроков (Б. Абросова, П. Артемьева и Г. Дмитриева). Гатчинскому «Спартаку» в этих играх зачтены поражения, а командам «Спартак» (Москва) и КБФ, соответственно, победы.

Финальные игры

Итоговая таблица 

По итогам первенства команды, занявшие места с первого по восьмое, получили право в следующем чемпионате сыграть в первой группе — высшем дивизионе, участники которого боролись непосредственно за чемпионский титул. Команды, оказавшиеся в итоговой таблице на местах с девятого по шестнадцатое, получали право в следующем первенстве выступить во второй группе — втором по ранге дивизионе.

Составы команд и авторы забитых мячей 
 ДО (Свердловск) (13 игроков): Александр Маскинский 6; - 4 — Феоктист Коптелов (1), Иван Фролов (1), Алексей Васильев (2), Альвиан Кузнецов, Владимир Листочкин, Георгий Логинов (2), Владимир Мюллер (1), Иван Балдин (1), Николай Борцов (2), Вениамин Бубин (1), Павел Губин (2), Алексей Торговкин (1). 1 мяч в свои ворота забил игрок «Красной зари» (Ленинград).
 «Динамо» (Москва) (13 игроков): Сергей Андреев (6; −3), Алексей Матчин (3; 0) — Юрий Блинов (6; 0), Николай Артёмов (6; 1), Сергей Ильин (6; 0), Иван Давыдов (6; 1), Борис Петров (6; 0), Сергей Соловьёв (6; 4), Василий Трофимов (6; 7), Михаил Якушин (6; 10), Владимир Савдунин (6; 4), Александр Полевой (5; 4), Валентин Бобычев (3; 2).
 «Спартак» (Москва) (13 игроков): Анатолий Мельников — Владимир Виноградов, Николай Дементьев (1), Виктор Листиков (5), Иван Лунёв, Константин Малинин, Георгий Микульшин (1), Николай Монахов (2), И. Мусеев, Алексей Парамонов (2), Юрий Седов, Виктор Соколов, Владимир Туляков.
 «Красная заря» (Ленинград) (16 игроков): Николай Финк — Валерий Абросимов, Павел Артемьев, Борис Вайвод, Николай Дмитриев, Копус, Николай Коробков, Василий Коротких, Сергей Кудрявцев, Алексей Михайлов (2), Аркадий Назин, Михаил Петров, Николай Тимонин (2), Юрий Уваров, Олег Шибанов, Павел Юдин (2).
 «Водник» (Архангельск) (15 игроков): Носин Белобржек (5; −4), Георгий Трушев (1; −5) — Анатолий Залесов (6; 2), Николай Кропотов (6; 2), Иван Куликов (5; 0), Владимир Лахтютко (1; 0), Василий Малков (6; 0), Николай Петров (5; 0), Николай Потапов (5; 1), Анисим Пушкин (6; 2), Анатолий Скворцов (6; 2), Георгий Трушев (5; 2), Владимир Хабаров (3; 0), Юрий Храпов (6; 0), Василий Шубин (6; 1), Николай Ядовин (5; 3). Георгий Трушев в первом матче играл в воротах, а в остальных встречах выступал в нападении.
 КВИФК имени Ленина (Ленинград) (14 игроков): Владимир Башкиров — В. Артемьев, Виктор Булыгин, Анатолий Глазов (1), Дмитрий Ликучёв (2), Николай Михайлуца, Василий Никитин, Михаил Орехов, Владимир Понугаев (4), С. Семёнов, Василий Семиразумов (3), Константин Туманов, Герман Фатале (1), В. Шариков.
 КБФ (Таллин) (13 игроков): В. Васильев — Н. Козлов, А. Савельев, В. Лебедев, В. Воеводин, В. Цу-фу, Н. Кашев, Н. Михайлов, А. Сигачёв, Ф. Балакирев, Н. Чиканов, Л. Сильянов, А. Ананьев. Старший тренер − Б. Александров. К сожалению, авторы забитых мячей неизвестны.
 «Трактор» (Харьков) (13 игроков): Яков Шеин — Валерий Атюшин, Ионас Буда, Валентин Волков, Герман Лови, Иван Лукьяненко, Ярослав Мардыга, А. Олиференко, Николай Паршин, Виктор Педоренко (2), Юрий Петров, Станислав Савицкий, Николай Скальский (5).
 Завод имени Калинина (Калининград) (14 игроков): Василий Каменский, В. Шварцман — Николай Балашов (4), Алексей Вахлаков, Виктор Голованов (9), Иван Голубов, М. Елисеев, Александр Караванов, Михаил Котов, Николай Немухин, Николай Рагушин, Владимир Узнанский, Владимир Ягодкин (1), Валентин Яковлев.
 «Динамо» Казань (12 игроков): Исхат Шихабутдинов — А. Каргаполов (2), В. Кудряков (3), Константин Мурашёв (5), Оглоблин, Руденко (1), Д. Субботин, Константин Сундатов, В. Терешков, А. Фёдоров (1), Чистяков, Шавенков (1).
 ДО (Минск) : А. Абакумов (1), Дмитрий Бозыненков, Михаил Воробьёв (1), Владимир Макаров, Николай Макаров (3), Юрий Павлов (1), Хандзи Савилау, Василий Савостьянов, Пётр Щербатенко.
 «Локомотив» (Петрозаводск) (12 игроков): В. Барашков — В. Богданов, Виктор Горбунов, Евгений Горбунов (2), Всеволод Журенков, Зябликов, Владимир Иванов (1), Степан Иванов, Комаров, Сергей Кураев (2), Сергей Петтай, Редников.
 «Спартак» (Гатчина) (13 игроков): Кашкин — Борис Абросов (1), Пётр Артемьев (3), Балашов (3), Г. Дмитриев (1), Олег Зайцев, Замечаев (1), Лопухов (1), Ревин, Тупицын, В. Ульянов, Александр Ширко (3), С. Яковлев. Автор 1 мяча неизвесетен.
 «Динамо» (Чкалов) (12 игроков): Фёдоров — Воронцов, Фёдор Коклышев (3), Кошкин (3), Кудряков, Василий Пухов, Аркадий Раев (2), Солдатченко, Спиридонов (2), Тихонов, Чистяков (2), Зиновий Щелчков (2).
 ДО (Рига) (12 игроков): В. Виноградов — Владимир Богданов, Фёдор Вадневский (2), Николай Дульнев, Матвей Кузьмин, Анатолий Муравьёв, Леонид Огерчук, Юрис Пакалис, Айнар Петерсонс, Мартинс Петерсонс, Григорий Фирсов, Станислав Холмогоров.
 «Большевик» (Киев) : Бочкарёв, Сергей Иванов, Куликов, Леонид Ордин, Николай Педоренко (2), Дмитрий Субботин, С. Темнов.

Лучший бомбардир — Михаил Якушин («Динамо» (Москва)), 10 мячей

Примечания

Ссылки 
 

50
1950 год в хоккее с мячом
Февраль 1950 года
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1950 году
1950 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1950 году